Флорида Марлинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 14
 Поражений: 8
 Процент побед: 63.64
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 58

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 132

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 130

Август 

 Игр: 31
 Выигрышей: 17
 Поражений: 14
 Процент побед: 54.84
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 123

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 153

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 13
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Майами Марлинс
МЛБ в сезоне 2005